Indywidualny Puchar Polski 250 ccm na żużlu 2019 – rozegrane w sezonie 2019 zawody dla młodych żużlowców w klasie 250 ccm.

Terminarz 

 Runda 1. - 11. września, Rawicz
 Runda 2. - 18. września, Lublin
 Runda 3. - 12. października, Toruń

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 

 Klasyfikacja końcowa IPP w klasie 250 ccm 2019

2019
2019 w polskim sporcie